Афанасий Фомич Мисуркин (1903—1984) — руководитель группы НИИ-6, лауреат Ленинской премии (1966).

Биография 
Родился в 1903 году в Смоленской губернии.

Работал в НИИ-6 ГКОТ («Боеприпасный» институт), руководитель группы, ведущий инженер по пиропатронам.

В 1964 г. в составе авторского коллектива удостоен Ленинской премии — за разработку и внедрение в серийное производство всережимных катапультных установок КМ-1, КС-4 и КТ-1.

Награждён орденом Трудового Красного Знамени — за успешное выполнение специального задания Правительства по созданию
образцов ракетной техники, космического корабля-спутника «Восток» и осуществление первого в мире полета этого корабля с человеком на борту (17.06.1961).

Умер в 1984 году. Похоронен на Рогожском кладбище.

Возможно, его сыном является Игорь Афанасьевич Мисуркин (р. 1934) — доктор физико-математических наук, профессор НИФХИ им. Л. Я. Карпова.

Источники 
 Ежегодник БСЭ, 1965 год.
 http://epizodsspace.airbase.ru/bibl/pervyi-pilotiruemyi/pp_book2.pdf

Сотрудники Центрального научно-исследовательского института химии и механики